Шуми́лов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Шумилов, Анатолий Иванович (1915—2002) — Герой Советского Союза.
 Шумилов, Василий Тимофеевич (1924—1996) — член коллегии КГБ (1959—1969), генерал-лейтенант.
 Шумилов, Вениамин Николаевич (1914—1970) — советский архивист и счетовод.
 Шумилов, Виктор Егорович (1920—2009) — советский военный фотокорреспондент.
 Шумилов, Вячеслав Фёдорович (1931—2004) — живописец, график, народный художник РСФСР (1991).
 Шумилов, Георгий Сергеевич (1914—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Шумилов, Дмитрий Валерьевич (род. 1960) — российский бас-гитарист и актёр кино, композитор, музыкант группы «Вежливый отказ».
 
 
 
 
 
 Шумилов, Павел Робертович (род. 1957) — российский писатель-фантаст, инженер-электроник.
 Шумилов, Пётр Павлович (1901—1942) — советский ученый, инженер-нефтяник и изобретатель, дважды лауреат Сталинской премии.
 Шумилов, Роман Владимирович (род. 1977) — российский актёр театра и кино.
 Шумилов, Юрий Геннадьевич (род. 1970) — российский футболист, защитник; тренер.

Составные фамилии 
 Астров-Шумилов, Геннадий Константинович (1937—2011) — генеральный директор, председатель правления государственной холдинговой компании «Ровенькиантрацит», Луганская область, Герой Украины.

Шумилова

Топоним 
 Шумилов — село в Бершадском районе Винницкой области Украины.